Врхлицкий () — чешская фамилия.

Известные носители 
 Ярослав Врхлицкий (1853—1912) — выдающийся чешский поэт, драматург, переводчик, глава так называемой «космополитической» школы в чешской литературе.
 Ева Врхлицкая (1888—1969) — чешская актриса, журналистка, драматург, поэтесса и писательница, дочь предыдущего.